«Любовное письмо» — мексиканский фильм 1953 года, режиссёр Мигеля Сакариаса
 «Любовное письмо» — японский фильм 1953 года, режиссёр Кинуё Танака.
 «Любовное письмо» — японский фильм 1985 года, режиссёр Тацуми Кумаширо.
 «Любовное письмо» — японский фильм 1995 года
 «Любовное письмо» — американский фильм 1998 года с Дженнифер Джейсон Ли в главной роли.
 «Любовное письмо» — американский фильм 1999 года, режиссёр Питер Чан.
 «Любовное письмо» — немецкий фильм 2005 года, режиссёр Аренда Агте

См. также 
 Любовные письма (фильм)